KSA kan syfta på

 KSA – nationalitetsmärke för motorfordon från Saudiarabien
 KSA – Internationella olympiska kommitténs landskod för Saudiarabien, se Lista över IOK:s landskoder
 KSA – en tidigare lobbygrupp som bildades på initiativ av Lewi Pethrus 1955, se Kristet Samhällsansvar
 KSA – ett tidigare sanatorium i Varberg, se Kustsanatoriet Apelviken